Ministerio de Medio Ambiente hace referencia a varios artículos:

 Ministerio del Medio Ambiente (Chile)  
 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  (Colombia) 
 Ministerio del Ambiente (Perú) 
 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (República Dominicana) 
 Ministerio de Defensa y Recursos Naturales de El Salvador  
 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (España)  
 Ministerio de Ambiente (Panamá)  
 Ministerio de Ambiente''' (Uruguay)

Véase también
 Historia de los ministerios de Medio Ambiente de España